Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 d'infanterie (Empire allemand)
 de réserve (Empire allemand)
 d'infanterie (Allemagne)
15. Flieger-Division
15. Luftwaffen-Feld-Division
15e Panzerdivision
15e Panzergrenadier Division 
15e division SS de grenadiers

France 
15e division d'infanterie (France)
15e division d'infanterie coloniale

Japon 
15e division (armée impériale japonaise)

Pologne 
15e division d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
15e division d'infanterie (Royaume-Uni)